Al Mazār är en departementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Karak, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Al Mazār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Mazār är varierad. Runt Al Mazār är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är ‘Izrā,  km norr om Al Mazār. Trakten runt Al Mazār är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Karak (guvernement)